W169 oder W 169 steht für:
 Mercedes-Benz Baureihe 169
 Naturschutzgebiet Baltic and Tyle’r-Bont Quarries, siehe Liste der Schutzgebiete in Wales